L'église du Saint-Esprit (en polonais Kościół św. Ducha) est une église catholique située Ulica Długa à Nowe Miasto, arrondissement de Śródmieście, à Varsovie.

Sources

Notes et références 

Saint-Esprit
Varsovie